Крок Бенд —  український рок-гурт.

"Крок Бенд" створений 3 березня 1993 року в м. Червонозаводське, Полтавської обл., Лохвицького р-ну. (зараз м. Заводське, Миргородського р-ну.)

Гурт грає в стилі : хардрок, рок-балади, ритм-енд-блюз, ретро.

Репетиційна база знаходиться в міському будинку культури №1 м. Заводське. 

"Крок Бенд" є лауреатом конкурсів :  ВІА та Рок-гуртів "Берегиня" (м. Лубни, 1995 р.), "Пісня року" (м. Червонозаводське, 1997 р.), "Зі сходу до заходу" (м. Сєвєродонецьк,  2020 р.), "В своїй хаті своя й правда, і сила , і воля" (м. Полтава, 2021 р.), учасником фестивалів : "Свято Урожаю" (м. Пирятин, 1996 р.) "Червона Рута " (м. Полтава, 1998 р.), "Фестиваль естрадного мистецтва" (м. Зіньків, 2004 р.), "ОПОРА" (м. Гадяч, 2006 р.),  "Berd Fest" (с. Лука, 2017 - 18 р.),  "Єдиний простір" (м. Лохвиця, 2019 р.).   

Гурт працював з Ігорем Кривчуном (композитор, бас-гітарист ансамблів "Фестиваль" та "Угол Зрения  ") на власній студії звукозапису  "Місто Ч" (1996 - 2000 рр.)

На місцевій телерадіокомпанії "Астра" в 1996 р., виходила авторська програма "В гостях у Крок Бенда"

На даний час "Крок Бенд" співпрацює зі студією звукозапису Руслана Тищенка "SHEFF MUSIC" (м. Лохвиця).

Відеокліпи записуються на студії Ігоря Бердника "BI - CLAS".

Склад гурту 

 Федір Бердник  - соло-гітара, вокал (автор музики і слів)
 Олексій Гришко  - бас-гітара, вокал (автор музики і слів)
 Сергій Мірошник  - клавішні, синтезатор.
 Михайло Бердник  - барабани.
 В'ячеслав Дроб'язко  - барабани (1993 р. - 97 р.)
 Інколи беруть участь на живих концертах, як сесійні музиканти : Ігор Малишко  (вокал), Сергій П'ятак  (гітара)

Дискографія 

 1993 р. -"Оксамит України"
 1994 р. - "Made in Bodakva або Чепуха"
 1995 р. - "З Новим 1995 роком !"
 1998 р. - "5 - кроків"
 2005 р. - "Шуба-туба рок"
 2010 р. - "Землякам"
 2018 р. - "День починається вночі"
 2021 р. - "Знову весна !"

Сольні концерти 

 1996 р. - "Зі Старим Новим роком !"
 1996 р. - "Артемівка"
 1997 р. - "З днем народження, місто !"
 1998 р. - "Сон похмельного блюза" 
 2004 р. - "Нам є, що згадати ..."
 2010 р. - "Землякам"
 2018 р. - "Квартирник 25 років  "

Кліпи 
 "Любовь в СССР  "
 "Два береги  "
 "Любіть свою Україну  "
 "Знову весна, пам'ять жива  "
 "На берегу  "
 "День починається вночі  "
 "Землякам  "
 "Зупинись, час!  "
 "Нет, я даже не мог подумать  "
 "БАЗАР  "

Фотогалерея

Посилання 
https://www.facebook.com/Lohv.kray/posts/634805419949733/
https://www.youtube.com/channel/UCOh8LaLBg3YjO9vJxdO-rrQ  
https://uk.wikipedia.org/wiki/Місто_над_Сулою

Українські рок-гурти